Рышков — фамилия; имеет женскую форму Рышкова.
 Рышков, Виктор Александрович (1862—1924) — прозаик, драматург.
 Рышков, Евгений Викторович (псевдоним Тарусский; 1890—1945) — российский военно-общественный деятель, журналист, писатель.
 Рышков, Иван Иванович (1914—1976) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза,
 Рышков, Сергей Сергеевич (1930—2006) — советский и российский математик-геометр, доктор физико-математических наук.

Рышкова 
 Рышкова, Наталья Ивановна (род. 1986) — российская спортсменка-баскетболист, атакующий защитник.

См. также 
 Рышково